Schweizer Fussballmeisterschaft 2014/15 steht für:

 Super League 2014/15 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2014/15, zweithöchste Spielklasse
 Promotion League 2014/15, dritthöchste Spielklasse